Епархия Кампу-Лимпу  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кампу-Лимпу-Паулиста, Бразилия. Епархия Кампу-Лимпу входит в митрополию Сан-Паулу. Кафедральным собором епархии Кампу-Лимпу является церковь святого Иуды Фаддея.

История 

15 марта 1989 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Deo bene opitulante», которой учредил епархию Кампу-Лимпу, выделиа её из архиепархии Сан-Паулу.

Ординарии епархии 

 епископ Emílio Pignoli (15.03.1989 — 30.07.2008)
 епископ Luiz Antônio Guedes (30.07.2008 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Булла Deo bene opitulante

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии